Glottidia är ett släkte av armfotingar. Glottidia ingår i familjen Lingulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Glottidia